Alte Steyr heißen folgende geographische Objekte:

 Himmlitzer Bach, Mühlkanal der Steyr bei Steyr-Unterhimmel, Oberösterreich (Alte Steyr I)
 Gsangwasser, Nebenlauf der Steyr bei Steyr-Vogelsang, Oberösterreich (Alte Steyr II)